5N steht für:

 Nordavia, eine russische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Nigeria

5N